Robert Leipertz, né le  à Juliers, est un footballeur allemand qui évolue au poste d'ailier au SC Paderborn.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 
-

Footballeur allemand
Joueur de l'Alemannia Aachen
Joueur du 1. FC Heidenheim 1846
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur du SC Paderborn 07
Naissance en février 1993
Naissance à Juliers